VMS est un sigle qui peut signifier :
 OpenVMS, un système d'exploitation propriétaire de  pour ordinateur
 , système informatique gérant plusieurs boîtes de messagerie vocale
 , système de surveillance des navires.
 , panneau à message variable.
 Visite Médicale Stratégique, outil commercial destiné aux visiteurs médicaux
 , gisement de sulfure massif associé au volcanisme et riche en métaux tels le cuivre, le zinc, le manganèse
 , logiciel permettant la gestion des flux de vidéoprotection, de l’affichage à l'exploitation.
 , Collecte des vidéos à partir de caméras. Enregistre et stocke les vidéos sur un périphérique de stockage. Fournit une interface pour afficher la vidéo en direct et accéder à la vidéo enregistrée.
 VMS est le premier nom du collectif devenu Columbine